El Remudadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Remudadero, Hidalgo, ort, Agua Blanca de Iturbide, 
 El Remudadero, Guerrero, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar